Split désigne notamment :
 Split, une ville de Croatie ;
 split, en informatique, une commande Unix ;
 Split, un groupe de metal français ;
 un split, terme de bowling ;
 un split, en musique, un album collectif ;
 Split, un film de M. Night Shyamalan sorti en 2017 ;
 The Split, une série britannique créée par Abi Morgan en 2018.

Voir aussi 
  ;
 Le banana split, un dessert ;
 Split Enz, groupe de new wave néo-zélandais ;
 Split share, un regroupement d'actions.